Chrámů zasvěcených svatému Gorazdovi I. je více:

 chrám svatého Gorazda (Olomouc) v Olomouci
 chrám svatého Gorazda (Stráža) ve Stráži
 chrám svatého Gorazda (Vrbové) ve Vrbovém